Лешко:

 Лешко — село в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Благоевград.
 Лешко I — легендарный польский князь, упомянутый в Хронике Викентия Кадлубека.
 Лешко III — легендарный князь полян из династии Попелеидов, один из первых основателей польской государственности.

Фамилия 
 Лешко, Владимир Валентинович (род. 1969) — советский и российский хоккеист. Тренер
 Лешко, Павел Любомирович (род. 1987) — украинский футболист.
 Лешко, Юлия Альбертовна — белорусская писательница, киносценарист, публицист, литературный редактор журнала «На экранах».
 Лешко-Попель, Иван Васильевич (1860—1903) — екатеринославский врач-гуманист и общественный деятель города.